The Jacksons est le nom et le titre de plusieurs groupes et œuvres :
 The Jackson Five, puis simplement The Jacksons, groupe de soul américain ; 
 The Jacksons, leur premier album paru en 1976 chez Epic ;
 The Jacksons, une émission de télévision de variété et de spectacle liée au groupe, présentée sur CBS et diffusée entre 1976 et 1977.